Eurostar
 Eurostar Italia
 Eurostar (typ satelity)